UFC 162: Silva vs Weidman — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 6 июля 2013 года в спортивном комплексе MGM Grand Garden Arena в американском городе Лас-Вегас.

Положение до турнира 
Главным событием вечера стал поединок за звание чемпиона UFC в среднем весе между действующим чемпионом Андерсоном Силвой и главным претендентом Крисом Вайдманом.

Ожидалось, что в одном из главных боёв вечера сойдутся два главных претендента в полулёгком весе — Рикардо Ламас и Чен Сун Юнг. Однако 14 июня было объявлено, что Юнг выбывает из поединка против Ламаса, чтобы заменить травмированного Энтони Петтиса в бою с Жозе Алду на UFC 163. В итоге Ламасу тоже пришлось выбыть из турнира, а освободившееся место в основных боях занял поединок в среднем весе между Марком Муньосом и Тимом Боучем.

Ранее предполагалось, что в рамках турнира состоится бой между Тиагу Силвой и Рафаэлом Кавалканти, но позже его перенесли на UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum. Эдсон Барбоза должен был встретиться с Джоном Макдесси, но по причине травмы Макдесси был вынужден сняться с боя и его заменил Рафаэлу Оливейра. Дейв Херман должен был драться с Шейном дель Росарио, однако дель Росарио получил травму и вынужден был сняться, а соперником Хермана стал Габриэл Гонзага.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Фрэнки Эдгар против Шарлеса Оливейры и Каб Суонсон против Денниса Зифера

 Лучший нокаут вечера: Крис Вайдман

 Удушающий/болевой приём вечера: не присуждено из-за отсутствия побед сдачей

Выплаты 
Ниже приводятся суммы официальных выплат, опубликованные Атлетической Комиссией штата Невада. Они не включают спонсорских денег, прибыли за продажу платных трансляций и призовых за награды.
 Крис Вайдман: $48 000 (включая бонус за победу $24 000) поб. Андерсона Силву ($600 000)
 Фрэнки Эдгар: $240 000 (включая бонус за победу $120 000) поб. Шарлеса Оливейру ($21 000)
 Тим Кеннеди: $90 000 (включая бонус за победу $30 000) поб. Рожера Грейси ($50 000)
 Марк Муньос: $84 000 (включая бонус за победу $42 000) поб. Тима Боуча ($37 000)
 Каб Суонсон: $58 000 (включая бонус за победу $29 000) поб. Денниса Зифера ($33 000)
 Эндрю Крейг: $24 000 (включая бонус за победу $12 000) поб. Криса Лебена ($51 000)
 Норман Парк: $30 000 (включая бонус за победу $15 000) поб. Кадзуки Токутоме ($8 000)
 Габриэл Гонзага: $58 000 (включая бонус за победу $29 000) поб. Дейва Хермана ($23 000)
 Эдсон Барбоза: $46 000 (включая бонус за победу $23 000) поб. Рафаэллу Оливейру ($14 000)
 Брайан Меланкон: $16 000 (включая бонус за победу $8 000) поб. Сета Бачинского ($16 000)
 Майк Пирс: $56 000 (включая бонус за победу $28 000) поб. Дэвида Митчелла ($10 000)

См. также 
Список событий UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC